Šljukarice (lat. -{Charadriiformes}-) su raznovrsni red malih i ptica srednje veličine. Uključuje oko 350 vrsta, čiji se predstavnici sreću širom planete Zemlje. Većina šljukarica živi blizu vode, hraneći se beskičmenjacima i manjim kičmenjacima. Neke od njih su pelagijske vrste (morske ptice), dok se druge sreću u pustinjama, par vrsta i u gustim šumama.

Opis 
To su pticе malе ili srеdnје vеličinе kоје se hranе bеskičmеnjacima ili drugim malim životinjama. Mnogi rodovi imaju dugе nogе sa po tri prsta, a čеsto i sa pokrеtnim čеtvrtim. Obično se gnеzdе na tlu, ali nеkе vrstе gradе gnеzda u stablima. Mladunci su im potrkušci koji mogu odmah sami da tražе hranu. Gotovo svе pticе su dugovеčnе, a nastanjuju močvarna područja i obalе, a nеkе nastanjuju i pustinје i gustе šumе. Živе u cеlom svеtu.

Taksonomija, sistematika i evolucija 
Red je prethodno bio podeljen u tri podreda:

 Šljukarice u užem smislu (ili -{"Charadrii"}-): tipične obalske ptice, većina buši mulj ili pesak slatkovodnih ili morskih plaža ili obala u potrazi za hranom.
 Galebovi i njihovi srodnici (ili -{"Lari"}-): generalno veće i krupnije ptice od ostalih iz grupe, pretežno piscivorni (hrane se ribom koju kupe sa površine vode. Neke vrste galebova i pomornika sakupljaju plen na obalama ili pljačkaju manje ptice, dok su neke postale i kontinentalnije i nezavisnije od vode.
 Njorke (ili -{"Alcae"}-) su obalske vrste koje se gnezde na morskim liticama i hridima. Plen sakupljaju u vodi i njihovo ronjenje izgleda kao let pod vodom. Oni su ekološki ekvivalenti pingvina koji žive na Južnom polu.

Sibli-Alvkistina taksonomija,koja je bila široko prihvaćena u Americi, spaja sve -{Charadriiformes}- sa ostalim morskim pticama i pticama grabljivicama u jednu veliku grupu, red štakara -{"Ciconiiformes"}-. Međutim, tehnika DNK-DNK hibridizacije, koju su upotrebili Sibli-Alvkista, nije bila dovoljna da objasni srodničke odnose unutar grupe i pokazalo se da šljukarice konstituišu veliku i jedinstvenu evolutivnu liniju sa svim svojim modernim vrstama.

Njorke se obično smatraju malo daljim predstavnicima grupe zbog njihove čudne morfologije, po čemu su slične galebovima. Njihova unikatnost dolazi od morfoloških adaptacija na ronjenje. Po poslednjim istraživanjima taksonomske pripadnosti, podaci koji su dobijeni prave rearanžman grupe na sledeći način:

Familije u taksonomskom redu 
Ovo je lista familija šljukarica, presentovane u taksonomskom rangu.
 Podred Scolopaci: šljukolike šljukarice
 Familija Scolopacidae: šljuke, sprudnici, liskonoge i srodnici
 Podred Thinocori: Jakane i srodnici
 Familija Rostratulidae: Šarene šljuke
 Familija Jacanidae: Jakane
 Familija Thinocoridae: Šljuke semenkare
 Familija Pedionomidae: Australijske skitnice
 Podred Lari: Galebovi i srodnici
 Familija Laridae: Galebovi i čigre
 Familija Alcidae: Morski papagaji, njorke i srodnici
 Familija Stercorariidae: Pomornici
 Familija Glareolidae: Zijavci i trkalice
 Familija Pluvianidae: Egipatska zviždovka
 Familija Dromadidae: Krabokljunke
 Podred Turnici: Prepeličarke i srodnici
 Familija Turnicidae: Prepeličarke
 Podred Chionidi: Potrci i srodnici
 Familija Burhinidae: ćurlikovci
 Familija Chionididae: Snežni galebovi
 Familija Pluvianellidae: Magelanski žalari
 Podred Charadrii: Sprutke, vivci i srodnici
 Familija Ibidorhynchidae: Ibisokljunke
 Familija Recurvirostridae: Sabljarke i vlastelice
 Familija Haematopodidae: Ostrigari
 Familija Charadriidae: Sprutke i vivci

Po nekim autorima, -{Thinocori}-, čudne šljukarice, bi trebalo uključiti u -{Scolopaci}- šljukolike šljukarice. Neki taksonomski izori svrstavaju familiju zijavaca i trkalica -{Glareolidae}- u poseban podred.

Kladogram baziran na Baker, A.J. et al. (2012)Baker, A.J. et al. (2012) Eight independent nuclear genes support monophyly of the plovers: The role of mutational variance in gene trees. and Boyd, J. H. et al. (2016)

Evoluciona istorija 
-{Charadriiformes}- je stara grupa što potvrđuju fosilni nalazi. Većina pronađenih fosila, datiranih na period oko kreda-paleogen masovnog izumiranja, podsećaju na ptice ove grupe. Kod mnogih se ovakva sličnost može pripisati evolutivnoj konvergenciji. Uzorak VI 9901 (López de Bertodano Formation, Late Cretaceous of Vega Island, Antarctica) je verovatno izvorni oblik ove grupe i jako podseća na ćurlikovce. Međutim, kompletniji fosilni nalazi, potvrđenih šljukarica, pronađeni su u geološkim depozitima paleogena i periodima ka sadanjem dobu. Sadašnji taksonomski red se pojavio u periodu, na granici eocena-oligocena, grubo pre oko 35-30 miliona godina. Nerešen status imaju sledeći fosilni nalazi:
 "Morsoravis" (Kasni paleocen/Rani eocen iz Jutlanda, Danska) - a nomen nudum?
 Jiliniornis (Huadinski srednji eocen, Kina) - charadriid?
 Boutersemia (Rani oligocen iz Butersema, Belgija) - glareolid?
 Turnipax (Rani oligocen) - turnicid?
 Elorius (Rani miocen Saint-Gérand-le-Puy, Francuska)
 "Larus" desnoyersii (Rani miocen iz SI Francuske) - larid? stercorarid?
 "Larus" pristinus (Rani miocen iz Willow Creek, SAD) - larid?
 Charadriiformes gen. et sp. indet. (rani/Srdnji miocen iz Otagoa, Novi Zeland) - charadriid? scolopacid?
 Charadriiformes gen. et sp. indet. (rani/Srdnji miocen iz Otagoa, Novi Zeland) - charadriid? scolopacid?
 Charadriiformes gen. et sp. indet. (rani/Srdnji miocen iz Otagoa, Novi Zeland) - larid?
 Charadriiformes gen. et sp. indet. (Srednji miocen iz Mátraszõlõs, Mađarska
 "Totanus" teruelensis (Kasni miocen iz Los Mansuetos, Španija) - scolopacid? larid?

"Prelazne šljukarice" ("Graculavidae") su generalno mezozoički taksoni, za koje se prethodno smatralo da su bili zajednički preci svih recentnih šljukarica, plovuša i flamingosa.

Evolucija roditeljskog ulaganja kod šljukarica 

Ove ptice zahtevaju različite roditeljske strategije u odgajanju mladunaca, mnoog više nego što se sreće u ostalim redovima ptica. One su zbog toga odličan model za praćenje evolucije roditeljstva kod ptica (Thomas et al. 2007). Prvi ptičiji roditeljski sistem je verovatno uključivao samo ženku u odgajanju mladunaca (Tullberg et al. 2002). Šljukarice su verovatno evoluirale od pretka koji je imao biparentalni roditeljski sistem, dok su vrste iz kladusa šljukolikih šljuka (-{Scolopacidae}-) evoluirale od mužjačkog roditeljskog sistema. Ovakve transicije su se odvijale iz nekoliko razloga. Gnezdeća gustina zavisi od mužjakovog ulaganja u potomke. Ukoliko je mužjak uključen u roditeljsko odgajanje mladunaca, gnezdeća gustina je niža, kod isključivo ženski roditeljski sistemi imaju veću gnezdilišnu gustinu (Owens 2005).

Reference

Literatura 

 Bourdon, Estelle (2006): L'avifaune du Paléogène des phosphates du Maroc et du Togo: diversité, systématique et apports à la connaissance de la diversification des oiseaux modernes (Neornithes) ["Paleogene avifauna of phosphates of Morocco and Togo: diversity, systematics and contributions to the knowledge of the diversification of the Neornithes"]. Doctoral thesis, Muséum national d'histoire naturelle [in French]. HTML abstract
 Ericson, Per G.P.; Envall, I.; Irestedt, M. & Norman, J.A. : Inter-familial relationships of the shorebirds.  based on nuclear DNA sequence data. BMC Evol. Biol. 3: 16.   PDF fulltext
 Fain, Matthew G. & Houde, Peter (2004): Parallel radiations in the primary clades of birds. Evolution 58(11): 2558-2573.   PDF fulltext
 Gál, Erika; Hír, János; Kessler, Eugén & Kókay, József (1998–99): Középsõ-miocén õsmaradványok, a Mátraszõlõs, Rákóczi-kápolna alatti útbevágásból. I. A Mátraszõlõs 1. lelõhely [Middle Miocene fossils from the sections at the Rákóczi chapel at Mátraszőlős. Locality Mátraszõlõs I.]. Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 23: 33-78. [Hungarian with English abstract] PDF fulltext
 Klug, H., M. B. Bonsall, and S.H Alonzo. 2013. Sex differences in life history drive evolutionary transitions among maternal, paternal, and bi‐parental care. Ecology and Evolution. 3: 792–806.
 Liker, A., R. P. Freckleton, and T. Székely. 2013. The evolution of sex roles in birds is related to adult sex ratio. Nature Communications. 4: 1587.
 Owens, I.P. 2002. Male–only care and classical polyandry in birds: phylogeny, ecology and sex differences in remating opportunities. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences. 357: 283-293.
 Paton, Tara A. & Baker, Allan J. (2006): Sequences from 14 mitochondrial genes provide a well-supported phylogeny of the Charadriiform birds congruent with the nuclear RAG-1 tree. Molecular Phylogenetics and Evolution 39(3): 657–667.   (HTML abstract)
 Paton, T.A.; Baker, A.J.; Groth, J.G. & Barrowclough, G.F. (2003): RAG-1 sequences resolve phylogenetic relationships within charadriiform birds. Molecular Phylogenetics and Evolution 29: 268-278.   (HTML abstract)
 Székely, T and J.D. Reynolds. 1995. Evolutionary transitions in parental care in shorebirds. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences. 262: 57-64.
 Thomas, G. H., T. Székely and J.D. Reynolds. 2007. Sexual conflict and the evolution of breeding systems in shorebirds. Advances in the Study of Behavior. 37: 279-342.
 Thomas, Gavin H.; Wills, Matthew A. & Székely, Tamás (2004a): Phylogeny of shorebirds, gulls, and alcids.  from the cytochrome-b gene: parsimony, Bayesian inference, minimum evolution, and quartet puzzling. Molecular Phylogenetics and Evolution 30(3): 516-526.  (HTML abstract)
 Tullberg, B. S., M. Ah–King and H. Temrin. 2002. Phylogenetic reconstruction of parental–care systems in the ancestors of birds. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences. 357: 251-257.
 van Tuinen, Marcel; Waterhouse, David & Dyke, Gareth J. (2004): Avian molecular systematics on the rebound: a fresh look at modern shorebird phylogenetic relationships. J. Avian Biol. 35(3): 191-194.  PDF fulltext
 Worthy, Trevor H.; Tennyson, A.J.D.; Jones, C.; McNamara, J.A. & Douglas, B.J. (2007): Miocene waterfowl and other birds from central Otago, New Zealand. Journal of Systematic Palaeontology 5(1): 1-39.  (HTML abstract)

Spoljašnje veze